Бронево́й — фамилия.

Известные носители 
 Броневой, Александр Иосифович (1898—1940) — советский госслужащий, начальник УДБ НКВД УССР.
 Броневой, Леонид Сергеевич (1928—2017) — советский и российский актёр.
 Броневой, Соломон Иосифович (1905—1995) — советский военный деятель, майор государственной безопасности.

См. также 
 Броневая — железнодорожная станция в черте Санкт-Петербурга.